Collegio elettorale di Bari – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1923
Collegio elettorale di Bari – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Bari Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Bari - Bitonto – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Bari - Libertà - Marconi – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Bari - Mola di Bari – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Bari - San Paolo - Stanic – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005